Tanew bezeichnet:
 Tanew (Fluss), einen Fluss in Polen

Tanew ist der Familienname folgender Person:
 Iwan Tanew (* 1957), bulgarischer Hammerwerfer
 Michail Tanew (* 1950), bulgarischer Radrennfahrer
 Wassil Tanew (1897 oder 1898–1941), bulgarischer Kommunist

Siehe auch:
 Tanev